En mécanique, un guidon est une pièce que l'on trouve sur certains véhicules qui permet de les diriger.
 Dans l'armée d'Ancien Régime et dans certaines unités de cavalerie du  (par exemple en Allemagne ou aux États-Unis), un guidon est un étendard, ou par extension un porte-étendard.
 Dans la cavalerie lourde française de l'ancien Régime le guidon était l'officier le moins gradé. L'équivalent de celui dans la cavalerie légère était le cornette. 
 Dans la marine de plaisance, un guidon est un petit pavillon triangulaire qui indique l'affiliation d'un bateau à un club nautique.
 En signalisation ferroviaire française, un guidon d'arrêt est un signal d'arrêt manuel ou lumineux utilisé pour la protection des manœuvres.
 En armurerie, le guidon désigne la pièce métallique fixée à l'avant du canon d'une arme à feu (système de visée d'un fusil = hausse + guidon)
 En musique ancienne, un guidon est un symbole qui apparaît à la fin d’une portée, montrant la hauteur de la ou des premières notes de la portée suivante.

Prénom 
Guidon (ou Guido en néerlandais, allemand et italien) est aussi un prénom dérivé de Guy
 Saint Guidon ou Guy d'Anderlecht (ca.950-1012)